Thomas River ist der Name folgender Orte:

 Thomas River (Südafrika), historische Eisenbahnstation in der Provinz Eastern Cape, Südafrika
 Thomas River (Jamaika), Ortschaft auf Jamaika

Thomas River ist der Name folgender Flüsse:

 Thomas River (Canterbury), Fluss in der Region Canterbury in Neuseeland
 Thomas River (Great Kei River), Fluss im Einzugsgebiet des Great Kei River, Provinz Eastern Cape, Südafrika
 Thomas River (Gascoyne River), Fluss im Bundesstaat Western Australia, Australien
 Thomas River (Naskaupi River), Fluss in Labrador (Kanada)
 Thomas River (Südlicher Ozean), Fluss im Bundesstaat Western Australia, Australien
 Thomas River (West Coast), Fluss in der Region West Coast in Neuseeland
 Thomas River (Yukon), Fluss im Yukon-Territorium, Kanada